Валчеле има више значења:

 Валчеле (Таргу Окна), насеље у округу Бакау у Румунији
 Валчеле (Корбаска), насеље у округу Бакау у Румунији
 Валчеле (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Валчеле (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Валчеле (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Валчеле (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Валчеле (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Валчеле (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Валчеле (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Валчеле (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији
 Општина Валчеле (Олт), општина у округу Олт у Румунији